Kawata ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Kawata (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Ayaka Kawata (* 1999), japanische Mittelstreckenläuferin
 Kazuhiro Kawata (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kento Kawata (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kōhei Kawata (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Satoshi Kawata (* 1951), japanischer Nanotechnologe
 Shūhei Kawata (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Taeko Kawata (* 1965), japanische Synchronsprecherin 
 Yūki Kawata (* 1997), japanischer Bogenschütze

Siehe auch:
 Kawada